Duitsland:
Lichtenau (Baden), een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
Lichtenau (Beieren), een plaats in de deelstaat Beieren
Lichtenau (Saksen), een plaats in de deelstaat Saksen
Lichtenau (Westfalen), een gemeente en plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hessisch Lichtenau, een plaats in de deelstaat Hessen

Oostenrijk:
Lichtenau im Waldviertel, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Lichtenau im Mühlkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk